Salix herbacea és una espècie de salze nan que viu a la tundra i a alguns prats alpins.

Té una gran distribució des de les tundres d'Àsia a Nord-amèrica i més al sud en les altes muntanyes dels Pirineus, els Alps i les muntanyes Rila a Europa, i els Apalatxes a Amèrica.

És una de les plantes llenyoses més menudes del món, normalment només fa 1-6 cm d'alt amb fulles d'1-2 cm. Com els altres salzes és una planta dioica amb els sexes separats en plantes els aments de la femella són vermells i els del mascle grocs.

Referències 

Herbacea